Йоханнес «Джон» Хендрикс Юбер де Мол-младший (, род. 24 апреля 1955 года) — нидерландский медиамагнат, телевизионный продюсер и бизнесмен. Основатель корпораций Endemol и . Он известен как создатель многих известных реалити-шоу как «Голос»,  и Большой брат.

Биография 
Родился в 1955 году в Гааге в известной семье. Его отец Джон де Мол-старший поп-певец, а мать работала на радиокомпании. У него есть сестра , которая также стала продюсером и ведущей шоу. В детстве мечтал стать профессиональным футболистом.

В 1973 году окончил среднюю школу и начал работать радиоведущим и диджеем. Затем он пять лет работал на государственную телекомпанию . В 1979 году он основал свою первую собственную телевизионную продюсерскую компанию «John de Mol Productions», производившую контент для местных телеканалов.

Бизнес

Личная жизнь

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Продюсеры Нидерландов